Кумані Михайло Миколайович:
 Кумані Михайло Миколайович (бл. 1773–1865) — адмірал
 Кумані Михайло Миколайович (1831–1889) — контр-адмірал

Див. також 
 Кумані